Perser har flere betydninger:

 Perser (kat) – en katterace
 Persere – en etnisk gruppe stammende fra det daværende Persien (nu Iran) eller en indbygger fra Persien
 Tåreperser - et kunstværk, der indgyder tårer hos betragteren (fx en bog eller film)
 Perser - et andet ord for et persisk tæppe